Municipio de Shiloh puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Shiloh (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Randolph.
 Municipio de Shiloh (condado de Camden, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Camden.
 Municipio de Shiloh (condado de Iredell, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Iredell.
 Municipio de Shiloh (condado de Edgar, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Edgar.
 Municipio de Shiloh (condado de Jefferson, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.
 Municipio de Shiloh (condado de Grundy, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Grundy.
 Municipio de Shiloh (condado de Neosho, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Neosho.